Une kan syfta på:

Geografi

Colombia 

 Une (kommun), Cundinamarca, 
 Une (ort), Cundinamarca,